Mbesa ist:

 Mbesa (Tansania), ein Dorf in der Region Ruvuma in Tansania
 Mbesa (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo